Termenul „Evanston” se poate referi la:

 Evanston, Illinois
 Evanston, Indiana
 Evanston, Ohio
 Evanston, Wyoming
 Evanston, South Australia
 Evanston, Nova Scotia, Canada
 Evanston, Calgary, un cartier din Calgary, Alberta, Canada